Galagoides nyasae is een zoogdier uit de familie van de galago's (Galagidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Elliot in 1907.

Voorkomen 
De soort komt voor in Malawi en Mozambique.

Galago's
IUCN-status onzeker
Dier uit het Afrotropisch gebied